Orchard Park ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Orchard Park (Colorado)
 Orchard Park (Indiana)
 Orchard Park (Kansas)
 Orchard Park (Michigan)
 Orchard Park (Stadt, New York)
 Orchard Park (Dorf, New York)
 Orchard Park (Washington)

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Orchard Park (Omaha)
 Orchard Park (Oregon)

Parks im Vereinigten Königreich:
 Orchard Park (Cambridgeshire)
 Orchard Park Estate in Kingston upon Hull

Parks in Kanada:
 Royal Orchard Park, in Markham, Ontario

Orchard Park  steht für:
 Orchard Park Shopping Centre in Kelowna, British Columbia, Kanada